Пила () — село в Моршинской городской общине Стрыйского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 20 человек. Занимает площадь 0,118 км². Почтовый индекс — 82464. Телефонный код — 3245.

Ссылки 
 Пила на сайте Верховной рады Украины